Louis Marchand, maître écrivain du début du  ;
 Louis Marchand (1669-1732), musicien français du , organiste et claveciniste ;
 Louis Joseph Marchand (1791-1876), Premier valet de chambre de Napoléon  ;
 Louis Marchand (1800-1881), homme d’affaires et homme politique canadien ;
 Louis Marchand (1807-1843), vétérinaire et botaniste luxembourgeois ;
 Louis Marchand (1850-1950), diplomate et pédagogue français ;
 Louis Marchand des Raux (1902-2000), peintre et lithographie français.